Инферно ().
 Инферно — большой огонь.
 Инферно — тёмная магия, адское пламя преисподней, вырывающиеся из-под земли (в играх и фэнтези)
 Инферно — природа как ад, средоточие зла для мыслящих, чувствующих существ — концепция в романе Ивана Ефремова «Час Быка» (1970).

Литература 
 «Инферно» (1308) — первый том «Божественной комедии» Данте Алигьери.
 «Инферно» (1897) — роман шведского писателя Августа Стриндберга.
 «Инферно» (1976) — научно-фантастический роман американцев Ларри Нивена и Джерри Пурнеля.
 « Инферно» (1994) — научно-фантастический роман американского писателя Роджера Аллена.
 «Инферно» (1995) — повесть Андрея Кивинова.
 «Инферно» (2005—2006) — серия книг о вампирах американо-австралийского автора Скотта Вестерфельда.
 «Инферно» (2010—2011) — серия книг постапокалиптического жанра российского писателя Эдуарда Веркина (Макс Острогин).
 «Инферно» (2010) — роман американской писательницы и поэта .
 «Инферно» (2013) — роман Дэна Брауна.
 «Инферно» (2014) — четвёртая книга из серии «Играть чтобы жить» российского фантаста Дмитрия Руса.

Кинематограф 
 Фильмы
 «» (1953) — фильм-нуар, драма режиссёра Роя Бейкера.
 «Инферно» (1980) — итальянский фильм ужасов режиссёра Дарио Арженто.
 «Инферно» (1998) — фильм-боевик режиссёра Фреда Рэя.
 «Инферно» (1999) — фильм-боевик режиссёра Джона Эвилдсена.
 «Инферно» (2016) — триллер по бестселлеру Дэна Брауна режиссёра Рона Ховарда.

Телевидение
  (1968) — двадцать восьмой эпизод в первом сезоне мультипликационного сериала «Капитан Скарлет и мистероны».
 Инферно (1970) — четвёртая серия седьмого сезона сериала «Доктор Кто».
 Инферно (1997) — эпизод детективного сериала «Улицы разбитых фонарей» режиссёра Евгения Татарского.
 Инферно (2005) — девятнадцатый эпизод во втором сезоне сериала «Звёздные врата: Атлантида».
 Инферно (трансформер) — герой мультипликационных сериалов про Трансформеров (с 2014).

Музыка 
 Inferno (1994) — альбом британской готик-рок-группы Alien Sex Fiend.
 Inferno (1995) — альбом швейцарской группы «Lacrimosa».
 Inferno (2002) — альбом и одноимённый трек с мини-альбома Trialog группы Project Pitchfork.
 Inferno (2004) — альбом британской группы «Motörhead».
 «Inferno» (2006) — дебютный альбом Кажэ Обойма.
  (2014) — альбом Марти Фридмана.
 «» (2021) — сингл американского исполнителя  и певицы Беллы Порч.
  — норвежская треш-метал группа.
 Inferno — прозвище барабанщика Збигнева Проминьского польской дэт-метал-группы «Behemoth».
  — финский журнал о метал-музыке

Технологии 
 Инферно — операционная система для создания и поддержки распределённых сервисов компании Vita Nuova.
 Inferno (Autodesk) — программное обеспечение, процессор специальных видеоэффектов компании Autodesk, США.
 Инферно — серия радиоуправляемых моделей выпускаемая фирмой Kyosho, Япония.

Эзотерика 
 Inferion — колода «Архетипы Ада» из 78 карт-порталов, предназначенных для медитаций, темных духовных и колдовских практик, созданная Валентином Скавром, популярны в среде эзотериков направлений «левой руки» (в противоположность монотеизму, друидам).

См. также 
 «Инфернальный словарь» (1818) — демонологическая работа Коллена де Планси.
 «Олимпиус инферно» (2009) — художественный фильм режиссёра Игоря Волошина.
 «Отель Инферно» (2014) — фильм ужасов в стиле грайндхаус.
  — ежегодный фестиваль музыки в Осло, Норвегия.
 «Disco Inferno» — первый сингл американского рэпера 50 Cent с его второго студийного альбома The Massacre.
  — концерт немецкой группы Scooter, который состоялся 25 июня 2011 года в Гамбурге на Imtech Arena.